Urbs steht für

 Urbs (Burg), lateinische Bezeichnung für eine wichtige Burg, auch Stadt, in der Antike oft Synonym für Rom

 Urvaste, estnische Gemeinde
 Urbs (Musiker), österreichischer Musiker

Siehe auch
 Urbis